Vlagyimir Szmirnov (1947) szovjet síugró, olimpikon
 Volodimir Viktorovics Szmirnov (1954–1982) szovjet színekben olimpiai és világbajnok ukrán vívó (oroszul: Vlagyimir Viktorovics Szmirnov)
 Vlagyimir Mihajlovics Szmirnov (1964)  orosz nemzetiségű, szovjet, majd kazah színekben versenyző olimpiai és világbajnok sífutó